Jan Vorel ( – ) byl československý hokejista.

Hráčská kariéra 
 1932–1933 – SSK Vítkovice

Externí odkazy 

 

Českoslovenští lední hokejisté
Českoslovenští hokejoví brankáři
Hráči HC Vítkovice
Muži